Csehország
 Únětice, település a Dél-plzeňi járásban
 Únětice, település a Nyugat-prágai járásban
 Únětice, Údrnice településrésze a Jičíni járásban